Имя Людо́вик IV (Людвиг IV) имели некоторые европейские правители:

 Людовик IV Дитя (893—911) — король Баварии и Лотарингии в 900—911 годах (династия Каролингов), король Восточно-Франкского королевства
 Людовик IV Заморский (921—954) — король Западно-Франкского королевства в 921—954 годах (династия Каролингов)
 Людовик IV (граф Шини) (ум. 1226) — граф Шини с 1189 года
 Людвиг IV (ландграф Тюрингии) (1200—1227) — ландграф Тюрингии с 1217 года
 Людвиг IV (Людвиг Баварский) (1282—1347) из династии Виттельсбахов — герцог Баварии, король Германии (с 1314), император Священной Римской империи (1328—1347). Он же герцог Верхней Баварии с 1294, герцог Баварии в 1340—1347 годах
 Людвиг IV (граф Вюртемберга) (1412—1450) — граф Вюртемберга с 1419 года (под именем Людвиг IV), граф Вюртемберг-Ураха с 1442 года
 Людвиг IV (курфюрст Пфальца) (1424—1449) — курфюрст Пфальца в 1436—1449 гг.
 Людовик IV Гонзага (1535—1595) — герцог Невера 1565—1595, герцог Ретеля (Louis IV, 1581—1595).
 Людвиг IV (ландграф Гессен-Марбурга) (1537—1604) — ландграф Гессен-Марбурга
 Людовик IV, Генрих Конде (1692—1740) — принц Конде.